Оксид-сульфат свинца(II) — неорганическое соединение, 
оксосоль металла свинца и серной кислоты
с формулой PbO•PbSO,
бесцветные кристаллы,
не растворимые в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал ланаркит — PbO•PbSO.

Физические свойства 
Оксид-сульфат свинца(II) образует бесцветные кристаллы

.

Не растворяется в воде.

Применение 
 Добавка к цинковым и свинцовым белилам для повышения устойчивости покрытия.

Примечания

Литература 
 
 
 

Оксиды свинца
свинца